Allsvenskan 2002 kan syfta på:

Fotbollsallsvenskan 2002 (herr)
Damallsvenskan 2002
Allsvenskan i handboll för herrar 2002